

Aziende
 Pillsbury Company – azienda alimentare statunitense

Geografia
 Pillsbury – centro abitato della contea di Barnes (Dakota del Nord, Stati Uniti d'America)
Lago Pillsbury – lago nella contea di Lake (California, Stati Uniti d'America)

Persone
 Harry Nelson Pillsbury – scacchista statunitense
 John Sargent Pillsbury – politico statunitense